August Kaufhold ist der Name folgender Personen:

 August Kaufhold (Architekt) (1871–1941), deutscher Architekt
 August Kaufhold (Maler) (1884–1955), deutscher Maler